Órgano hace referencia a varios artículos:

Anatomía

 Órgano, estructura de los seres vivos (animales, plantas, etc.) dotada de una o varias funciones y formada por tejidos;
Órgano sensorial, órgano del sistema sensorial sensible a varios tipos de energía;
Órgano vestigial u órgano malo, órgano cuya función original se ha perdido durante la evolución.

Humanos

Órgano de Corti u órgano espiral, órgano de la rampa coclear o media del oído interno;
Órgano tendinoso de Golgi, órgano de Golgi u órgano neurotendinoso, órgano receptor sensorial propioceptivo;
 Órgano artificial, dispositivo artificial que se implanta o integra en un ser humano para sustituir el órgano de una persona.

Animales

Órgano de Johnston, fonoreceptor que se encuentra en la base de las antenas de los zancudos machos Culicidae;
Órgano de Tömösvary, órganos sensoriales pares exclusivos de los miriápodos y los colémbolos;
 Órgano de Jacobson u órgano vomeronasal, órgano auxiliar del sentido del olfato en algunos vertebrados.

Música

 Órgano, instrumento musical de teclado;
 Órgano Hammond, instrumento musical electrónico;
 Órgano de cámara, de pequeño tamaño, perteneciente a la familia de los instrumentos de teclado, adecuado para el uso en los salones privados;
Órgano portátil, órgano portativo, órgano de mano u órgano de cuello es un órgano de reducidas dimensiones;
Órgano de Verospi, instrumento musical experimental creado por el músico y constructor de instrumentos Michele Todini;
 Órgano positivo u organino, órgano de reducidas dimensiones emplazado en lugar fijo.

Sociedad

 Organización u órgano, conjunto de personas que actúa en nombre de una organización en un ámbito de competencia determinado;
Órgano colegiado, órgano-institución constituido por una pluralidad de personas;
 Órgano de expresión, el periódico o revista oficial de un partido político u otro tipo de organización. Por extensión, la publicación más representativa de un movimiento cultural;
Órgano administrativo, unidad funcional perteneciente a una Administración Pública que lleva a cabo funciones con efectos jurídicos.

Varios
 Cactus órgano, órgano o chilayo: cactácea mexicana, Pachycereus marginatus.
 Órgano, formación geológica de origen volcánico;
Órgano de mar, objeto arquitectónico situado en Zadar (Croacia);
Órgano de perfumería, mueble de perfumistas con los frascos de materias primas y esencias en semicírculo;
Órganos de Montoro, monumento natural situado entre los términos municipales de Villarluengo y Ejulve.